Тур де Ски (Tour de Ski, TdS) — многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Проводится в конце декабря — начале января, является особой частью Кубка мира. Включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые бегутся как классическим стилем, так и свободным. Последний этап традиционно проводится в итальянском Валь-ди-Фьемме гонкой в гору.

История 
Идея проведения тура возникла в 2004 году после велогонки Тур де Франс. Её авторами были трёхкратный олимпийский чемпион Вегард Ульванг и главный исполнительный директор Международной федерации лыжного спорта Юрг Каполь. Первый Тур был проведён в сезоне 2006/07 по территории Чехии, Италии и Германии.

Принципы гонки 
Состоит из 7 или 8 этапов:
 каждый этап длится один день;
 каждый гонщик должен закончить этап, чтобы его время было зарегистрировано и накоплено.
В общей сложности женщины, по состоянию на 2020 год, преодолевают 62 км, мужчины — до 90 км.

Победители определяются в следующих номинациях:
 генеральная классификация — по наименьшему общему времени прохождения всех этапов;
 спринтерский зачёт — по набранным спринтерским очкам.

Победители

Мужчины

Женщины

Очки в Кубок мира 
По итогам Тура лучшие 30 спортсменов получают удвоенные очки в зачёт кубка мира, а сильнейшие на каждом из этапов получают половину очков. Кроме этого набранные очки идут в зачёт дистанционного и спринтерского Кубков мира.

Бонусные очки 

Бонусные секунды за призовые места в дистанционных видах:
 Первое место — 15 секунд
 Второе место — 10 секунд
 Третье место — 5 секунд

Рекорды

Ссылки 
 Официальный сайт Тур де Ски